Le patronyme arabe Laaouej (لاءوج) signifie littéralement apogée.

Ahmed Laaouej, député fédéral belge.